Награды и номинации группы EXO

M Countdown 
M Countdown -южно-корейская музыкальная программа транслировалась на канале Mnet. EXO выиграли 21 раз (2 раза с EXO-K) по состоянию на 2017 год, в том числе пять песен достигли награды Triple Crown (Тройная корона): «Growl», «Miracles in December», «Call Me Baby», «Monster» и «Ko Ko Bop».

|-
| rowspan="5"|2013
| Август 22
| rowspan="3"|«Growl»
|-
| Август 29
|-
| Сентябрь 5
|-
| Декабрь 19
| rowspan="3"|«Miracles in December»
|-
| Декабрь 26
|-
| rowspan="3"|2014
| Январь 2
|-
| Май 15
| rowspan="2"|«Overdose» (EXO-K)
|-
| Май 22
|-
| rowspan="4"|2015
| Апрель 9
| rowspan="3"|«Call Me Baby»
|-
| Апрель 16
|-
| Апрель 30
|-
| Июнь 18
| «Love Me Right»
|-
| rowspan="5"|2016
| Июнь 16
| rowspan="3"|«Monster»
|-
| Июнь 23
|-
| Июнь 30
|-
| Август 25
| rowspan="2"|«Louder (Lotto)»
|-
| Сентябрь 1
|-
| rowspan="4"|2017
| Июль 27
| rowspan="3"|«Ko Ko Bop»
|-
| Август 3
|-
| Август 10
|-
| Сентябрь 14
| «Power»
|}

Music Bank 

|-
| rowspan="4"|2013 || June 14 || «Wolf»
|-
| Август 16 || rowspan="2"| «Growl»
|-
| Август 23
|-
| Декабрь 20 || «Miracles in December»
|-
| rowspan="9" | 2015 || January 2 || «December, 2014 (The Winter’s Tale)»
|-
| Апрель 10 || rowspan="4" | «Call Me Baby»
|-
| Апрель 17
|-
| Апрель 24
|-
| Май 1
|-
| Июнь 12 || rowspan="2" | «Love Me Right»
|-
| Июнь 19
|-
| Декабрь 18 || rowspan="3" | «Sing for You»
|-
| Декабрь 25
|-
| rowspan="7" | 2016 || Январь 1
|-
| Июнь 17 || rowspan="3" | «Monster»
|-
| Июнь 24
|-
| Июль 1
|-
| Август 26 || rowspan="2" | «Louder (Lotto)»
|-
| Сентябрь 2
|-
| Декабрь 30 || «For Life»
|-
| rowspan="4"|2017
| Июль 28
| rowspan="2"| «Ko Ko Bop»
|-
| Август 4
|-
| Сентябрь 15
| rowspan="2"| «Power»
|-
| Сентябрь 22
|}

Show! Music Core 

|-
| rowspan="6"|2013 || Июнь 15 || «Wolf»
|-
| Август 24 || rowspan="3"| «Growl»
|-
| Август 31
|-
| Сентябрь 7
|-
| Декабрь 14 || rowspan="2" | «Miracles in December»
|-
| Декабрь 21
|-
| rowspan="2"| 2014 || Май 17 || rowspan="2"| «Overdose» (EXO-K)
|-
| Май 24
|-
| rowspan="7"| 2015 || Апрель 11 || rowspan="4"| «Call Me Baby»
|-
| Апрель 18
|-
| Апрель 25
|-
| Май 2
|-
| Июнь 13 || rowspan="3" | «Love Me Right»
|-
| Июнь 20
|-
| Июнь 27
|-
| rowspan="3" | 2017
| Август 5
| rowspan="2" | «Ko Ko Bop»
|-
| Август 12
|}

Inkigayo 

|-
| rowspan="6"|2013 || Июнь 16 || «Wolf»
|-
| Август 18 || rowspan="3" | «Growl»
|-
| Август 25
|-
| Сентябрь 1
|-
| Декабрь 15 || rowspan="2" | «Miracles in December»
|-
| Декабрь 22
|-
| rowspan="3"|2014 || May 18 || rowspan="3"| «Overdose» (EXO-K)
|-
| Май 25
|-
| Июнь 1
|-
| rowspan="4"|2015 || Апрель 5 || rowspan="3" | «Call Me Baby»
|-
| Апрель 12
|-
| Апрель 19
|-
| Июнь 21 || rowspan="1" | «Love Me Right»
|-
| rowspan="4"| 2016 || Июнь 19 || rowspan="2"| «Monster»
|-
| Июнь 26
|-
| Август 28 || rowspan="2"| «Louder (Lotto)»
|-
| Сентябрь 4
|-
| rowspan="3"|2017 || Июль 30 || rowspan="2"| «Ko Ko Bop»
|-
| Август 6
|-
|Сентябрь 17 || «Power»
|}

Global Chinese Music 
CCTV’s Global Chinese Music — китайское музыкальное шоу.

|-
| rowspan="2"|2014 || Май 10 || rowspan="2"| «Overdose» (EXO-M)
|-
| Май 17
|-
|}

Примечания 

Exo
Списки музыкальных наград по артистам